Tortelier ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Tortelier (1914–1990), französischer Cellist
 Yan Pascal Tortelier (* 1947), französischer Violinist und Dirigent